Суперкубок Андорри з футболу 2015 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 вересня 2015 року між чемпіоном Андорри Санта-Колома та переможцем кубку Сан-Жулія. Матч завершився перемогою Санта-Колома в серії післяматчевих пенальті 5:4 після рахунку основного і додаткового таймів 1:1.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на сайті Федерації футболу Андорри

2015
Андорра